Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Javier Frana e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Claudio Pistolesi e Horst Skoff 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Christian Miniussi (campioni)
 David Dowlen /  Debbie Freeman (semifinali)

 Omar Camporese /  Paolo Canè (primo turno)
 David Macpherson /  Tim Siegel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1988